— 13-серийный аниме-сериал, транслировавшийся в Японии с 5 января по 30 марта 2003, основанный на хентайной игре компании ELF Corporation, серия лайт-новел и OVA-сериал. Также есть продолжение — Raimuiro Ryukitan X.

Сюжет 
Действие происходит в 1904 году (37 год эпохи Мэйдзи) во время Русско-японской войны. Бывший японский дипломат, Умакай Синтаро, становится учителем группы девушек, отряда Раиму, базирующегося на летающем боевом корабле Аманохара. С помощью сверхъестественных сил они могут управлять роботами Раиму — фантомами, создаваемыми в нужный момент концентрацией энергии некоторых особо одарённых людей, способных управлять ими на расстоянии. Задача отряда — противостоять вражеским фантомам русских войск под предводительством Григория Распутина, атакующего Аманохару на пути к месту финальной битвы — городу Люйшунь.

Список персонажей

Основные персонажи 
Умакай Синтаро
 Сэйю: Синъитиро Мики
Бывший японский дипломат в Министерстве иностранных дел России. Получил ученую степень в области преподавания в Саппоро, что позволило ему стать учителем отряда Раиму. Его отъезд из России вынудил его бывшую невесту, Софью, присоединиться к Русским Духовным войскам. Впоследствии стал командиром отряда.

Отряд Раиму 
Санада Момэн
 Сэйю: Ай Симидзу
Молодая девушка из бедной семьи. Она ушла из дома, чтобы найти работу в соседнем городе и в конце концов присоединилась к отряду. Момэн называет Синтаро братом из-за того, что он очень похож на её собственного брата. Энергичная и жизнерадостная, готова на всё ради Синтаро. Она управляет красным Раиму, Юкимурой (вооружен мечом).

Като Аса
 Сэйю: 
Девушка из семьи военного. Суровая и решительная, любит командовать. Практикует кэндо. Тесно связана с капитаном-лейтенантом Датэ, которого она любила как брата. Аса управляет зелёным Раиму, Киёмаса (вооружен посохом).

Хонда Сараса
 Сэйю: 
Увлекается западной культурой, носит одежду в стиле «вестерн», которая на самом деле сделана в Осаке. Она действует самоуверенно и часто скрывает некоторые факты о себе, которые могут сделать её в чужих глазах слабее других, к примеру, утверждая, что на западе вместо бумажных журавликов дарят кукол, поскольку сама не умеет их делать. У неё также есть собака по имени Антуанетта Ганди XIII, или Энджи для краткости. В конечном счете влюбляется в своего учителя. Сараса управляет синим Раиму, Тайга (вооружен копьём).

Фукусима Кину
 Сэйю: Саяка Аоки
Лучший друг Асы, но очень неуверенна в себе и всегда плачет, когда та затевает с ней перепалку. Имеет особую связь с миром духов и часто общалась с ними, пока Синтаро не нарушил связь. Часто использует куклу вуду. Кину управляет жёлтым/оранжевым Раиму, Масанори (вооружен пушкой).

Курода Риндзу
 Сэйю: 
Очень тихая девушка, что, скорее всего, вызвано её трагическим детством, когда отец держал её взаперти, как птицу в клетке, поскольку остальная часть её семьи погибла. Синтаро помог Риндзу освободиться от своей печали, сказав, что её отец погиб, пытаясь спасти её (хотя на самом деле он покончил жизнь самоубийством). Риндзу управляет фиолетовым Раиму, Нагамасой (вооружен луком).

Второстепенные персонажи

Команда Аманохара 
Капитан Хёко Кадзи
 Сэйю: 
Командир Аманохары.

Итиёдзи Суми
 Сэйю: 
Главный врач Аманохары. Она часто пытается соблазнить Синтаро.

Куки
 Сэйю: Сатоми Короги
Благожелательный к людям демон в человеческом облике, дающий Аманохаре возможность к полету. Её часто сопровождают тройняшки сикигами, принимающие облик маленьких девочек.

Капитан-лейтенант Датэ Масаносукэ
 Сэйю: Нобуюки Хияма
Бывший командир отряда Раиму. Погиб, защищая собой Сарасу от вражеского Раиму.

Русские Духовные Войска 

Григорий Распутин
 Сэйю: Сусуму Тиба
Лидер русских войск. Постепенно рекрутировал всех остальных (см. ниже). Точная судьба не известна, возможно, выжил после падения на него огромного валуна в последнем эпизоде. Управляет огромным чёрным Раиму, Петром.

Софья
 Сэйю: 
Бывшая невеста Синтаро. После того, как тот уехал в Японию, Софью нашёл Распутин и предложил присоединиться к войскам. Была заслана на Аманохару, чтобы разрушить планы отряда и убедить Синтаро убить девушек. Впрочем, она провалила свою миссию. Возможно, погибла в последнем эпизоде.

Раса
 Сэйю: 

Сатэн
 Сэйю: Мика Канаи

Список эпизодов

Ссылки